Дрег-рейсінг — гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метра (1/4 милі).
 Дрег, дрек — чотирипалий якір.